Bergey kan som auktorsförkortning betyda:

 David H. Bergey
 David Hendricks Bergey

Robotskapade auktorsförkortningar